Ме́ркури — ряд имён собственных, как правило, от  — ртуть. В случае английского происхождения слова возможно чтение Меркьюри.

Фамилия 
 Меркьюри, Александр (род. 1983) — британский актёр и режиссёр русского происхождения.
 Меркури, Ирини (род. 1981) — греческая певица.
 Меркури, Мелина (1920—1994) — греческая актриса.
 Меркьюри, Фредди (1946—1991) — певец, вокалист группы Queen.

Другое 
 Меркьюри — закрытый город на территории ядерного полигона США в Неваде.

См. также